СКАТ или скат/Скат може да се отнася за:
 скат – наклонена повърхност (планински склон, конструктивен елемент от покрив и пр.)
 скат – представител на Скатове (надразред хрущялни риби)
 скат (или 31) – игра с карти
 скат – импровизация във вокалния джаз от безсмислени срички и думи
 Скат – друго име на звездата Делта на Водолей (в съзвездие Водолей)
 „Скат“ – руска подводница от типа „Косатка“ (1905 – 1918)
 „Скат“ – серия съветски подводници от „проект 670“ (1965 – 1970-те)
 „Скат“ – руски разузнавателен и ударен безпилотен самолет в разработка от бюро „МиГ“
 „Скат“ – подразделение (рота) от спецназ батальона на вътрешните войски в Крим, Украйна
 „СКАТ“ – телевизионен канал в Бургас
 „СКАТ“ (или „СКаТ“) – телевизионен канал в Самара, Русия
 „СКАТ“ (или SCAT) – голяма авиокомпания в Казахстан
 SCAT – производител на автомобили в Италия
 SKAT – данъчната служба на Дания ( – данък)
 SKAT – старото име на Доброволните сили за национална отбрана на Литва
 Skat – луксозна яхта в Бремен, Германия (2001)